Вшестуди могу бити:

 Вшестуди (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Вшестуди (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република